Gregory Kurtley van der Wiel (pronunție în limba olandeză ; n. 3 februarie 1988 în Amsterdam) este un jucător neerlandez de fotbal care joacă în prezent la echipa turcă Fenerbahçe și la Echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos.

Statistici carieră

Referințe

Legături externe 

 Gregory van der Wiel pe Twitter

Nașteri în 1988
Neerlandezi în viață
Fotbaliști neerlandezi
Fotbaliști ai lui Ajax Amsterdam
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Neerlandezi expatriați în Franța